Pastorello peut désigner :

Patronyme  
 Domenico Pastorello (?-1547), archevêque catholique italien ;
 Jean-Bruno Pastorello (1972-), pilote français de jet-ski ;
Valentina Pastorello (1993-), joueuse de volley-ball italienne.

Toponymie  
En 
 Pastorello est un hameau de la commune de Langhirano